Ліга I 2022—2023 — 105-й сезон чемпіонату Румунії з футболу.

Клуби та стадіони

Перший раунд

Таблиця

Результати

Чемпіонський раунд

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга І на soccerway 

2023
Румунія
Румунія
Футбол
Футбол